Бони може да се односи на:

 Бони (Атлантски Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Атлантски Пиринеји
 Бони (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Бони сир Лоар, насељено место у Француској, у департману Лоаре
 Бони Хант, америчка глумица и водитељка
 Boni, Ferrara
 Boni, Frosinone
 Бони (певачица)